

Geografia 
 Egeland – centro abitato nella Contea di Towner, Dakota del Nord, Stati Uniti d'America

Persone 
 Jan Egeland – diplomatico, politologo e leader umanitario norvegese
 Tom Egeland – scrittore norvegese